Сагабуйен () — село в Аксуском районе Алматинской области Казахстана. Административный центр Карашиликского сельского округа. Код КАТО — 193259100.

Население 
В 1999 году население села составляло 1096 человек (560 мужчин и 536 женщин). По данным переписи 2009 года в селе проживал 901 человек (435 мужчин и 466 женщин).

Примечания 

Населённые пункты Аксуского района